Název Sudoměřice má více sídel:
 Sudoměřice, obec v okrese Hodonín
 Sudoměřice u Bechyně, obec v okrese Tábor
 Sudoměřice u Tábora, obec v okrese Tábor